Березки — посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Входит в сельское поселение Путь Октября.

География 
Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра, села Кизильское, 53 км.

История 
Поселок основан на месте хутора, построенного в 1929 году..

Население 

(в 1970 — 509, в 1983 — 488, в 1995 — 394)

Улицы 
Береговая улица
Улица Дружбы
Лесная улица
Молодежная улица
Степная улица
Центральная улица
Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района